Markis de Sade kan henvise til flere artikler:

 Donatien Alphonse François de Sade – en fransk aristokrat og forfatter.
 Marquis de Sade (band) – et dansk band, hvor Anne Linnet var forsanger.
 Marcel de Sade – “den falske greve”, der udgav sig for markis i det københavnske selskabsliv.